Die Abkürzung EHF steht für
 Elbhangfest
Elektrohydraulisches Formen bzw. Electrohydraulic forming (Elektrohydraulische Umformung)
 Else-Heiliger-Fonds, Künstlerstipendium
 Europäische Humanistische Föderation
 Europäische Handballföderation
 European Headache Federation
 European Hockey Federation
 Evangelische Hochschule Freiburg
 Extremely High Frequency, ein Frequenzband, siehe Millimeterwelle
 Eishockeyfreunde kann als Namensbestandteil von Eishockey-Fanclubs vorkommen, so zum Beispiel EHF Passau Black Hawks
 Extended Hunk Format

EHF